Colin Clary é um músico norte-americano.

Discografia
Dangerforce Five Singles Club (em colaboração com James Kochalka) 
Her Life of Crime - Colin Clary and the Magogs (2004)

Cantores dos Estados Unidos
Guitarristas dos Estados Unidos